Дмитрий Не́стеров:
 Нестеров, Дмитрий Валерьевич (род. 1979) — российский певец, композитор, телеведущий и актёр.
 Нестеров, Дмитрий Евгеньевич (род. 1996) — российский боксёр-любитель.
 Нестеров, Дмитрий Леонтьевич (1899—1986) — старший агроном, Герой Социалистического труда, депутат Верховного Совета СССР.